Флавия Пеннетта — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Серена Уильямс — защищала свой титул, но уступила в полуфинале.

Общая информация 
Женский одиночный турнир собрал девятнадцать представительниц Tоп-20 мирового рейтинга: из лидеров не выступила только третья ракетка мира Мария Шарапова из-за травмы правой ноги. На этом турнире решалось сможет ли лидер мировой классификации Серена Уильямс впервые выиграть «календарный Большой шлем», одержав победу на всех турнирах цикла в сезоне. Американка в 2015 году победила уже на трёх предыдущих Больших шлемах и приехала в США в качестве главной фаворитки и победительницей трёх последних розыгрышей турнира. Уильямс смогла выйти в полуфинал, где неожиданно проиграла итальянке Роберте Винчи, которая даже не была посеяна на турнире. Итальянка впервые в карьере смогла обыграть Серену и дебютировать в одиночном финале Большого шлема. Компанию ей составила соотечественница Флавия Пеннетта, посеянная под номером 26, для которой финал на Большом шлеме в одиночках также оказался первым в карьере. Впервые в истории в финале Большого шлема во всех разрядах оказались только представители Италии. По итогу титул смогла завоевать Флавия Пеннетта, ставшая самой возрастной теннисисткой в истории, впервые выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде. Завоевав этот трофей Пеннетта в скором времени заявила об окончании профессиональной карьеры, завершив её по окончании сезона после выступления на Итоговом турнире.

В основной сетке турнира сыграли девять представительниц России. Лучше других смогла себя проявить Екатерина Макарова — единственная из россиянок, которая достигла стадии четвёртого раунда.

Посев 

  Серена Уильямс (Полуфинал)
  Симона Халеп (Полуфинал)
  Мария Шарапова (Отказ)
  Каролина Возняцки (Второй раунд)
  Петра Квитова (Четвертьфинал)
  Луция Шафаржова (Первый раунд)
  Ана Иванович (Первый раунд)
  Каролина Плишкова (Первый раунд)
  Гарбинье Мугуруса (Второй раунд)
  Карла Суарес Наварро (Первый раунд)
  Анжелика Кербер (Третий раунд)
  Белинда Бенчич (Третий раунд)
  Екатерина Макарова (Четвёртый раунд)
  Тимея Бачински (Первый раунд)
  Агнешка Радваньская (Третий раунд)
  Сара Эррани (Третий раунд)

<ol start=17>
  Элина Свитолина (Третий раунд)
  Андреа Петкович (Третий раунд)
  Мэдисон Киз (Четвёртый раунд)
  Виктория Азаренко (Четвертьфинал)
  Елена Янкович (Первый раунд)
  Саманта Стосур (Четвёртый раунд)
  Винус Уильямс (Четвертьфинал)
  Сабина Лисицки (Четвёртый раунд)
  Эжени Бушар (Четвёртый раунд, отказ)
  Флавия Пеннетта (Титул)
  Ализе Корне (Первый раунд)
  Ирина-Камелия Бегу (Первый раунд)
  Слоан Стивенс (Первый раунд)
  Светлана Кузнецова (Первый раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Второй раунд)
  Анна Каролина Шмидлова (Третий раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Сачия Викери (Первый раунд)
  Николь Гиббс (Второй раунд)
  София Кенин (Первый раунд)
  Саманта Кроуфорд (Первый раунд)
  Джейми Лёб (Первый раунд)
  Бетани Маттек-Сандс (Третий раунд)

<ol start=7>
  Луиза Чирико (Первый раунд)
  Осеан Додан (Второй раунд)
  Лора Робсон (PR, первый раунд)
  Ваня Кинг (PR, первый раунд)
  Петра Цетковская (PR, третий раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Кики Бертенс (Второй раунд)
  Катерина Бондаренко (Второй раунд)
  Лаура Зигемунд (Первый раунд)
  Катерина Козлова (Первый раунд)
  Йоханна Конта (Четвёртый раунд)
  Анетт Контавейт (Четвёртый раунд)
  Елизавета Куличкова (Первый раунд)
  Тереза Мрдежа (Первый раунд)

<ol start=9>
  Елена Остапенко (Второй раунд)
  Александра Панова (Первый раунд)
  Джессика Пегула (Второй раунд)
  Шелби Роджерс (Третий раунд)
  Мария Саккари (Первый раунд)
  Александра Саснович (Первый раунд)
  Анна Татишвили (Второй раунд)
  Маё Хиби (Первый раунд)
  Дарья Касаткина (LL, третий раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Алиса Клейбанова
  Пэн Шуай

<ol start=3>
  Мария Шарапова

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Виталия Дьяченко (Первый раунд)
  Марина Эракович (Первый раунд)

<ol start=3>
  Эжени Бушар (Четвёртый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые